Hylke (voornaam)
 Hylke (plaats), plaats in Denemarken
 Hylke (parochie)